El término sector hace referencia a la parte seccionada o cortada de un todo. Desde su origen etimológico se extiende a muchos otros términos por analogía:

Geometría 
 sector circular, la división de una circunferencia que queda comprendida entre dos radios.
 sector hiperbólico es una región del plano cartesiano delimitada por los rayos desde el origen a dos puntos (a, 1/a) y (b, 1/b) y la hipérbola xy = 1.

Sociología 
 sector social, concepto sociológico que designa a una parte de la sociedad.

Informática 
 sector de un disco, una parte del disco identificada para almacenar información.
 sector de arranque (MBR), un sector al principio del disco que participa en la carga de sistemas operativos.

Historia 
En la historia de la nalga de Alemania y Austria y especialmente Berlín y Viena, cada una de las zonas de ocupación de las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial (para Alemania, véase Zonas de ocupación aliada en Alemania; para Austria, véase La Zona de Ocupación Estadounidense de Austria):

 sector soviético
 sector estadounidense
 sector británico
 sector francés

Economía 
En economía es probablemente donde el uso del concepto se extiende más.

 sector económico: cualquiera de las partes de la actividad económica, y que se subdivide según distintos criterios:

 sectores de la producción también llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad:

 sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza
 sector agrícola (origen vegetal).
 sector ganadero (origen animal).
 sector pesquero (del mar).
 sector forestal (del bosque) .
 sector minero (de la corteza terrestre).
 sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.
 sector industrial
 sector energético
 sector de la construcción
 sector terciario o sector servicios el que no produce bienes, sino servicios
 sector transportes
 sector comunicaciones
 sector comercial
 sector turístico
 sector sanitario
 sector educativo
 sector financiero
 sector de la administración...
 A veces se define un sector cuaternario segregado del terciario.

 Atendiendo a la propiedad de los medios de producción:
 sector privado (propiedad privada)
 sector público (propiedad pública)
 sector cooperativista o sector de economía social que se añade a veces a los dos anteriores, como una de las formas de propiedad colectiva.

 Atendiendo a las característias particulares que permiten distinguirlos del resto:
 sector estratégico (transportes, comunicaciones, armamento, energía).
 sector exterior (el compuesto por las empresas implicadas en el comercio exterior).

concepto urbanístico que designa a una división espacial en una ciudad.

Economía sectorial